Jednostka zespolona - zestaw dwóch jednostek pływających (barka - pchacz) połączonych ze sobą dzięki specjalnej konstrukcji w jedną całość.

Żegluga